(1940-1991), un haltérophile allemand ;
 Jacques Kornprobst (1937-), un géologue et volcanologue français ;
 Louis Kornprobst (1905-1990), un magistrat français connu pour ses travaux sur le droit des professions de santé.